Dreyse ist der Familienname folgender Personen:

 Franz von Dreyse (1854–1913), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat
 Franz Karl Rudolf von Dreyse (1822–1894), deutscher Industrieller und Konstrukteur
 Friedrich Dreyse (1874–1943), deutscher Bankkaufmann und Vizepräsident der Reichsbank
 Johann Nikolaus von Dreyse (1787–1867), deutscher Konstrukteur, Erfinder und Industrieller